Коупленд (прізвище)

Коупленд — місто, штат Канзас
 Коупленд — переписна місцевість в окрузі Делавер, штат Оклахома